Pelle Svanslös klarar sig är en barnbok skriven av Gösta Knutsson som kom ut 1942. Det är den fjärde boken om Pelle Svanslös.

Källor 

Svenska barnböcker
Uppsala i skönlitteratur
Skönlitteratur 1942
Verk av Gösta Knutsson